Isaac de Pinto (1717-1787)
 Abraham de Pinto (1811-1878)
 Aäron Adolf de Pinto (1828-1907)
 Huis De Pinto, in Amsterdam
 De Pinto (adel), Belgische adellijke familie